Girenbad (ältere Schreibweise Gyrenbad) bezeichnet folgende geografischen Objekte in der Schweiz:

 Girenbad (Hinwil), Ortsteil und Aussenwacht der politischen Gemeinde Hinwil im Kanton Zürich
 Girenbad (Turbenthal), Weiler in der politischen Gemeinde Turbenthal im Kanton Zürich